

Топоніми 
 Хіґашіяма — історична місцевість на сході Кіото.
 Хіґашіяма — міський район в Кіото, Японія.

Персоналії 
 Хіґашіяма — Імператор Японії (1687—1709)

Інше 
 Хіґашіяма — назва періоду в історії культури Японії (1436—1490)
Хіґашіяма — назва палацу в місцевості Хіґасіяма, збудованого Асікаґою Йосімасою.